Вакиль может означать:

 Вакиль — мужское имя.
 Вакиль — одно из 99 имён Аллаха.
 Вакиль — титул.
  — базар в Ширазе, Иран.
 Вакиль (баня) — баня в Ширазе, Иран.
  — мечеть в Ширазе, Иран.
 Абду-л-Вакиль (род. 1947) — афганский государственный деятель.
 Вакил, Идрис Абдул (1925—2000) — занзибарский и танзанийский политик и дипломат.

См. также 
 Векилбазарский этрап
 Керим-хан Зенд Мохаммад
 Старейшины